Saittajärvi kan syfta på:

Saittajärvi, sjö i norra Tornedalen i Pajala kommun,  (3,52 km²)
Saittarova (tidigare Saittajärvi), småort i Pajala kommun, 
Saittajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (10,5 ha)
Saittajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (19 ha)

Finland
Saittajärvi (sjö i Finland, Lappland)
Saittajärvi (sjö i Finland, Norra Savolax)

Se även
Sattajärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn